Die The Dow Chemical Classic 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Birmingham. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 8. bis 14. Juni 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Birmingham